Paarbeziehung als wesentliche menschliche Existenzform steht für:
Partnerschaft
Liebesbeziehung
Lebensgemeinschaft